

Anno 
 583 o 583 a.C.

Codici 
 583 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Odessa-Mayaki, nei pressi di Odessa, in Ucraina

Matematica 
583 – numero